NTLM (NT LAN Manager) — протокол сетевой аутентификации,разработанный фирмой Microsoft для Windows NT.

NTLM — это результат дальнейшего развития LANMAN.

Никакой официальной информации о нём не поступало, но многое выяснила группа разработчиков Samba во время разработки своей программы, эта информация отражена в RFC 2433 для версии 1 и RFC 2759 для версии 2.

Для передачи на сервер аутентификации ( — главный контроллер домена) имени пользователя, хэша пароля и мандата домена в Windows 98 применяется протокол LANMAN, а в Windows NT — протокол NTLM. Windows 2000 и Windows XP по умолчанию делают попытку аутентификации Kerberos (только в случае, когда станция является членом домена), в то же время они сохраняют обратную совместимость с аутентификацией NTLM.

Протокол 
NTLM - это протокол проверки подлинности запроса и ответа, который использует три сообщения для аутентификации клиента в среде, ориентированной на соединение и четвертое дополнительное сообщение, если требуется проверка целостности.

 1.	Пользователь устанавливает подключение(сетевой путь) к серверу и отправляет  NEGOTIATE_MESSAGE со своими возможностями. 
 2.	Сервер отвечает сообщением CHALLENGE_MESSAGE, которое используется для идентификации (установления личности) клиента.
 3.	Клиент отвечает на сообщение при помощи AUTHENTICATE_MESSAGE.

Протокол NTLM использует одно или оба значения хешированных паролей, оба из них хранятся на сервере (или контроллере домена), которые из-за отсутствия привязки эквивалентны паролю. Это означает, что хешированное значение с сервера может быть использовано для аутентификации без фактического знания пароля.  Эти два значения представляют собой LM Hash (функции, основанные на стандарте шифрования данных для первых 14 символов пароля преобразованные в традиционную 8 битную кодировку для языка ПК) и NT Hash (значение функции MD4 от переведенного в кодировку little endian UTF-16 Unicode пароля). Оба хеша имеют длину в 16 байт (128 бит) каждый.

Протокол NTLM использует одну из двух односторонних функций, зависящих от версии NTLM. NT LanMan и NTLM версии 1 используют функцию LanMan на основе  стандартного шифрования данных (LMOWF), в то время как NTLMv2 использует одностороннюю функцию NT MD4 (NTOWF).

Практическое применение 
Проверка подлинности NTLM по-прежнему поддерживается и обязательна для использования на системах, работающих под управлением Windows NT Server 4.0 или более ранних версий, а также для компьютеров, настроенных как члены рабочих групп. Проверка подлинности NTLM также используется для проверки подлинности при аутентификации на изолированных системах. Начиная с Windows 2000, проверка подлинности Kerberos версии 5 является предпочтительным методом проверки подлинности для сред Active Directory.

См. также 
 LM-хеш
 NTLMv2

Примечания

Ссылки 
 NTLM в корпоративных сетях  / Securityvulns.ru, 18 Ноября 2004

Аутентификация
Технологии безопасности Microsoft Windows